Fort Érié, ville en Ontario (Canada)
 Fort Érié, le fort qui a donné son nom à la ville
 Capture de Fort Érié, conflit de la guerre anglo-américaine de 1812